Повелич () — населенный пункт (деревня) в общине Србац, который принадлежит энтитету Республике Сербской, Босния и Герцеговина. По результатам югославской переписи населения 1991 года в Повеличе проживало 1219 человек.

География 
В Повеличе также есть природный заповедник с целебной водой, от которого в 2002 году Правительство Республики Сербской решило строить оттуда водовод в ближайшие деревни.

Население

Национальный состав 
1961 год:
 Сербы — 1006
 Хорваты — 2
 Югославы — 0
 Мусульмане — 7
 Другие — 2
1971 год:
 Сербы — 1069
 Хорваты — 3
 Югославы — 1
 Мусульмане — 6
 Другие — 1
 Венгры — 1
1981 год:
 Сербы — 1109
 Хорваты — 61
 Югославы — 4
 Мусульмане — 4 
 Другие — 53
 Македонцы — 2
 Словенцы — 1
1991 год:
 Сербы — 1120
 Хорваты — 4
 Югославы — 44
 Мусульмане — 3
 Другие — 48

Примечания 

Населённые пункты Республики Сербской